White Oak (Carolina del Nord)
 White Oak (Maryland)
 White Oak (Ohio)
 White Oak (Oklahoma)
 White Oak (Pennsilvània)
 White Oak (Texas)
 White Oak East, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 White Oak West, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio